Konevo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Конево) :
 Konevo, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
 Konevo, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
 Konevo, village bulgare de l'obchtina d'Isperikh, situé dans l'oblast de Razgrad.